Tippeligaen 2000 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2000 och löpte från 8 april till 22 oktober 2000. Serien spelades i 26 omgångar.

Haugesund, Bryne, och Start flyttades upp från 1. divisionen till denna säsong, Start efter att ha besegrat Strømsgodset med sammanlagt 3–2 efter två kvalmatcher.

Haugesund, Start, och Vålerenga åkte ur efter säsongen, Vålerenga efter att ha spelat två kvalmatcher mot Sogndal som gick vidare på bortamålsregeln efter sammanlagt 3–3.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval
25 oktober 2000: Sogndal - Vålerenga IF 1–1
30 oktober 2000: Vålerenga IF - Sogndal 2–2 (sammanlagt 3–3, Sogndal flyttades upp)

Skytteligan
Thorstein Helstad, SK Brann, 18 mål
Ríkharður Daðason, Viking FK, 15 mål
Tryggvi Gudmundsson, Tromsø IL, 15 mål
Magne Hoset, Molde FK, 15 mål
Tommy Bergersen, FK Bodø/Glimt, 13 mål
Erik Nevland, Viking FK, 13 mål
Bengt Sæternes, FK Bodø/Glimt, 13 mål

Referenser

2000 i Norge
Fotbollssäsongen 2000
2000